Bretter, die die Welt bedeuten bezeichnet
 Bretter, die die Welt bedeuten, ein geflügeltes Wort
 Bretter, die die Welt bedeuten (1916), einen deutschen Stummfilm von William Karfiol
 Bretter, die die Welt bedeuten (1935), eine österreichische Filmkomödie
 Bretter, die die Welt bedeuten (1956), ein schwedisches Filmdrama (Sceningang)
 Bretter, die die Welt bedeuten (1962), ein britisches Melodram (I Could Go on Singing)
 Bretter, die die Welt bedeuten (1981/1982), 8-teilige Fernsehserie, SR/ARD
 Bretter, die die Welt bedeuten (Musical), Musicalfassung von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt, des Theaterstücks Der Raub der Sabinerinnen